Сиволоб Андрій Володимирович — доктор біологічних наук, професор Київського національного університету.
 Сиволоб Віра Іванівна — депутат Верховної Ради УРСР 9-10-го скликань.